Polese ima više značenja:
 Polese, Campobasso
 Polese, Padova